Brunnsvik kan syfta på:

Brunnsvik, Gävle kommun – en småort i Gävle kommun
Brunnsvik, Motala – en stadsdel i Motala
Brunnsviks folkhögskola – en skola i Dalarna
Storgården i Brunnsvik – en kulturhistorisk gård i Ludvika kommun

Se även
Brunnsviken
Brunswick